В таблице приведён список списаний денежных средств, ипотечных ценных бумаг и облигаций, обеспеченных долговыми обязательствами в результате кризиса высокорискованного кредитования в США в 2007-2008 годах.

Источники

Ссылки 
Bloomberg, May 19, 2008
Bloomberg, August 12, 2008 (commentary)

2008 год в экономике